Cory Spinks – pugile statunitense
 Leon Spinks – ex pugile statunitense
 Michael Spinks – ex pugile statunitense
 Terence Spinks – pugile britannico